Mercaderes puede referirse a:

 El plural de Mercader.
 Uno de los nombres comunes de la flor Calendula officinalis.
 Mercaderes, municipio del departamento del Cauca, en Colombia.
 Mercaderes del espacio, novela distópica estadounidense de 1953.